Вильгельм Винклер:
  (1884—1984) — австрийский статистик.
 Винклер, Вильгельм (1892—1973) — австрийский виолончелист.